Глогова може бити:

 Глогова (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Глогова (Братунац), насељено мјесто у општини Братунац, Република Српска, БиХ
 Глогова планина, планина у Подрињу
 Глоговачка ријека, ријека у Подрињу